Kropidło (Klein-Polen) - plaats
 Jan Kropidło - bisschop